Соти́льо-де-ла-Адра́да () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аренас-де-Сан-Педро. Население — 4775 человек (на 2010 год).

Находится в самом центре Пиренейского полуострова.

Много преисторических развалин.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Авилы